Лока́н () — община в уезде Баолам, провинция Ламдонг, Вьетнам.

Имеет площадь 48,55 км², население в 1999 г. составляло 16491 человек, плотность населения — 340 чел/км².

Географическое положение 
Прохладный четырехсезонный климат, холмистый рельеф. Через общину протекает часть реки Ланга.

Население 
Здесь проживает много этнических меньшинств, помимо вьетов есть срэ и небольшое количество хоа.

Экономика 
В Локане выращивают дуриан, а также кофе и чай.

Примечание 

Общины Вьетнама